Bedrijven:
 Heijmans NV, beursgenoteerd bouwbedrijf in Rosmalen

Personen:
 Eli Heimans (1861-1914), Nederlands onderwijzer en natuurbeschermer
 Jacob Heimans (1889-1978), Nederlands botanicus en natuurbeschermer
 Levi Heimans (1985), Nederlands baanwielrenner

 Annemie Heymans (1935-2008), kinderboekenschrijfster en illustrator
 Corneel Heymans (1892-1968), Vlaams wetenschapper, Nobelprijswinner
 Gerard Heymans (1857-1930), Nederlands filosoof en psycholoog
 Jean-François Heymans (1859-1932), vader van Paul en Corneille Heymans
 Jos Heymans (1951-2023), journalist
 Margriet Heymans (1932), schrijfster en illustrator
 Mau Heymans (1961), Donald Duck scenarist/tekenaar
 Max Heymans (1918-1997), couturier
 Paul Heymans (1895-1960), Belgisch minister 1938-1939

Sportclubs:
 Heijmans Excelsior Damvereniging, een damvereniging uit Rosmalen

Zie ook 
 Hijmans (doorverwijspagina)